Stand per 17 januari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (99301) - || 2001 RX91 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99302) - || 2001 RU92 || 11 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99303) - || 2001 SJ2 || 17 september 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (99304) - || 2001 SF53 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99305) - || 2001 SL55 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99306) - || 2001 SC101 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99307) - || 2001 SB182 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99308) - || 2001 SD233 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99309) - || 2001 SH264 || 25 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99310) - || 2001 SB282 || 22 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99311) - || 2001 SQ282 || 21 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99312) - || 2001 SK290 || 29 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (99313) - || 2001 TO25 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99314) - || 2001 TM29 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99315) - || 2001 TF46 || 15 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99316) - || 2001 TH63 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99317) - || 2001 TN74 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99318) - || 2001 TW84 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99319) - || 2001 TX92 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99320) - || 2001 TF103 || 15 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (99321) - || 2001 TT113 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99322) - || 2001 TW136 || 14 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (99323) - || 2001 TE205 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99324) - || 2001 UJ2 || 18 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99325) - || 2001 UF14 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99326) - || 2001 UA26 || 18 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99327) - || 2001 UP32 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99328) - || 2001 UY123 || 22 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (99329) - || 2001 VH13 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99330) - || 2001 VT15 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99331) - || 2001 VF41 || 9 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99332) - || 2001 VZ66 || 10 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99333) - || 2001 VJ81 || 12 november 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (99334) - || 2001 VC92 || 15 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99335) - || 2001 VB106 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99336) - || 2001 VD111 || 12 november 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99337) - || 2001 XR21 || 9 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99338) - || 2001 XB24 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99339) - || 2001 XY26 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99340) - || 2001 XY27 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99341) - || 2001 XP30 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99342) - || 2001 XZ72 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99343) - || 2001 XO83 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99344) - || 2001 XG94 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99345) - || 2001 XX100 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99346) - || 2001 XN101 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99347) - || 2001 XO104 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99348) - || 2001 XP104 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99349) - || 2001 XT107 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99350) - || 2001 XO108 || 10 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99351) - || 2001 XV119 || 13 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99352) - || 2001 XW119 || 13 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99353) - || 2001 XT133 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99354) - || 2001 XZ145 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99355) - || 2001 XU157 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99356) - || 2001 XG165 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99357) - || 2001 XZ178 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99358) - || 2001 XC179 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99359) - || 2001 XU179 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99360) - || 2001 XY182 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99361) - || 2001 XO194 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99362) - || 2001 XN197 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99363) - || 2001 XJ198 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99364) - || 2001 XG211 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99365) - || 2001 XY212 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99366) - || 2001 XD214 || 11 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99367) - || 2001 XG216 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99368) - || 2001 XE221 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99369) - || 2001 XN228 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99370) - || 2001 XJ247 || 15 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99371) - || 2001 XX251 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99372) - || 2001 XW252 || 14 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99373) - || 2001 YU || 18 december 2001 || Kingsnake || J. V. McClusky
|-
| (99374) - || 2001 YH11 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99375) - || 2001 YV48 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99376) - || 2001 YR60 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99377) - || 2001 YN73 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99378) - || 2001 YY80 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99379) - || 2001 YQ82 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99380) - || 2001 YB87 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99381) - || 2001 YO94 || 19 december 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (99382) - || 2001 YR96 || 18 december 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (99383) - || 2001 YV109 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99384) - || 2001 YP113 || 19 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99385) - || 2001 YD125 || 17 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99386) - || 2001 YW148 || 18 december 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99387) - || 2001 YS152 || 19 december 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (99388) - || 2002 AL || 4 januari 2002 || San Marcello || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| (99389) - || 2002 AN || 5 januari 2002 || San Marcello || L. Tesi, M. Tombelli
|-
| (99390) - || 2002 AP1 || 6 januari 2002 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (99391) - || 2002 AK4 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99392) - || 2002 AW4 || 9 januari 2002 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| (99393) - || 2002 AS11 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99394) - || 2002 AL16 || 4 januari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (99395) - || 2002 AB19 || 8 januari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (99396) - || 2002 AE23 || 5 januari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (99397) - || 2002 AF24 || 7 januari 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (99398) - || 2002 AP29 || 8 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99399) - || 2002 AJ31 || 9 januari 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99400) - || 2002 AV34 || 11 januari 2002 || Palomar || NEAT|}

Planetoïdenlijsten